Denumirea de Tetovo se poate referi la:
 Tetovo, oraș din Macedonia;
 Tetovo, sat în regiunea Ruse, Bulgaria.